José Cordero puede referirse a:

José Luis Cordero (futbolista) (1987-), futbolista costarricense.
José García Cordero (1951-), artista plástico dominicano.
José Luis Cordero (1948-), cantante y actor mexicano
José Cordero (político) (1941-2017), político ecuatoriano.
José Franco Cordero (1851-1892), pintor de paisaje español.
José Villegas Cordero (1844-1921), pintor español.
José María Cordero (1816-1887), marino argentino.
José Mariano Cordero, funcionario argentino.
José Antonio Cordero, militar argentino.